Веснин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Веснин, Андрей Юрьевич (род. 1963) — российский учёный-математик, специалист в области геометрии и топологии трехмерных многообразий, член-корреспондент РАН (2008).
 
 Веснин, Игорь Александрович (1963—1998) — подполковник ВС СССР и ВС РФ, участник Афганской войны.
 Веснин, Никита Валерьевич (род. 1994) — российский легкоатлет-спринтер.
 Веснин, Николай Дмитриевич (1922—1944) — Герой Советского Союза.

 Братья Веснины:
 Веснин, Александр Александрович (1883—1952) — архитектор.
 Веснин, Леонид Александрович (1880—1933) — архитектор.
 Веснин, Семён Авдиевич (в монашестве Серафим; 1814—1853) — иеромонах Русской православной церкви, путешественник по святым местам.